Иванкин — русская фамилия. Известные носители:
 Иванкин, Александр Юльевич (1952—2018) — советский режиссёр, сценарист и педагог, продюсер.
 Иванкин, Анатолий Васильевич (1927—1990) — советский писатель, военный летчик 1-о класса, полковник запаса.
 Иванкин, Вадим Викторович (род. 1961) — русский живописец, акварелист.
 Иванкин, Юрий Петрович (1925—1945) — гвардии красноармеец, Герой Советского Союза (1944).